Marktplatz steht für:

 Marktplatz (Städtebau), ein Platz zum Abhalten von Märkten
 virtueller Marktplatz, Konzept des Online-Handels

Marktplatz ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Marktplatz Abensberg
 Marktplatz (Bad Kissingen)
 Marktplatz (Basel)
 Marktplatz (Bensheim)
 Bremer Marktplatz
 Marktplatz (Calvörde)
 Marktplatz (Coburg)
 Marktplatz (Darmstadt)
 Marktplatz (Düsseldorf)
 Marktplatz Einbeck
 Marktplatz Eisenach, siehe Markt (Eisenach)
 Schloß- und Marktplatz (Erlangen)
 Marktplatz (Jena)
 Wandsbeker Marktplatz, Hamburg
 Lindener Marktplatz, Hannover
 Marktplatz (Heidelberg)
 Marktplatz (Karlsruhe)
 Marktplatz (Mannheim)
 Marktplatz (Meiningen)
 Marktplatz (Merkendorf)
 Marktplatz (Neubrandenburg)
 Marktplatz (Nörvenich)
 Marktplatz (Reisbach)
 Marktplatz (Schiltach)
 Marktplatz (Schwäbisch Gmünd)
 Marktplatz (Stuttgart)
 Marktplatz (Tirschenreuth)
 Marktplatz (Weimar)
 Marktplatz (Weißenburg)
 Marktplatz (Lutherstadt Wittenberg)

Siehe auch:

 Marktstraße (Begriffsklärung)